Miejscowości w USA:
 Camp Hill – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Tallapoosa
 Camp Hill – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
W Australii
 Camp Hill – przedmieście miasta Brisbane
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Camp Hill – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Camp Hill – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Camp Hill – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)